La saison 2021-2022 du championnat d'Espagne de football de deuxième division est la quatre-vingt-onzième édition de la deuxième division espagnole, la  l'appellation LaLiga SmartBank. Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-un autres.

En fin de saison, les deux premiers du classement final sont promus en Liga alors que les clubs classés entre la  et la  disputent les barrages pour déterminer la troisième équipe promue. En bas de classement, les quatre derniers sont relégués et remplacés par les quatre meilleures formations de Primera División RFEF.

La Real Sociedad B, équipe réserve de la Real Sociedad, ne peut pas être promue en LaLiga Santander. En revanche, elle peut être reléguée en troisième division si elle termine en bas du classement.

Équipes participantes

Nombre d'équipes par communauté autonome

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quinze d'entre elles étant déjà présentes la saison dernière, auxquelles s'ajoutent quatre promus de Segunda División B et trois relégués de LaLiga Santander.

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 
L'attribution des points se fait selon le barème suivant :  pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis du nombre de points en fair-play, et enfin si l'égalité persiste les équipes à égalités doivent se départager au cours d'un ou plusieurs matchs d'appui disputés sur terrain neutre.

Domicile et extérieur

Leader par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la première place :

Dernier par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la dernière place :

Résultats

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.

À l'issue de deux journées, plusieurs équipes étaient classées ex æquo selon tous les points du règlement :

En exposant rouge, le nombre de matches de retard pour les équipes concernées :

Résultats par match

Barrages de promotion

Demi-finales

Finale

Statistiques

Meilleurs buteurs 
Mise à jour :

Meilleurs passeurs 
Mise à jour :

Meilleurs gardiens 
Le trophée Zamora est un trophée décerné par le journal espagnol Marca au meilleur gardien évoluant dans le championnat de LaLiga SmartBank, il récompense le gardien ayant le meilleur ratio de buts encaissés par match.

Récompenses mensuelles 
Les Prix LFP sont des récompenses officielles mensuelles décernées par la LFP aux meilleur joueur du mois en LaLiga SmartBank.

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Autres statistiques 
 Premier but de la saison :  Joaquín Muñoz  pour la SD Huesca contre la SD Eibar (2-0),  ().
 Premier but contre son camp :  Julián Delmás  (FC Cartagena), pour la SD Huesca (0-2), le  ().
 Premier penalty :
 Transformé : 
 Raté : 
 Premier doublé :  Largie Ramazani  (2-0) et  (3-1) pour l'UD Almería contre le FC Cartagena (3-1), le  ().
 Premier triplé :  Dyego Sousa  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour l'UD Almería contre le CD Mirandés (4-1), le  ().
 But le plus rapide d'une rencontre :  Stoichkov   pour la SD Eibar contre la SD Amorebieta (4-2), le  ().
 But le plus tardif d'une rencontre : 
 Premier carton jaune : 
 Premier carton rouge : 
 Match(es) le(s) plus violent(s) : 
 Champion d'automne : UD Almería
 Champion : UD Almería
 Meilleure attaque : Real Valladolid (71 buts marqués).
 Pire attaque : Málaga CF (36 buts marqués).
 Meilleure défense : UD Almería (35 buts encaissés).
 Pire défense : AD Alcorcón (71 buts encaissés).
 Meilleure différence de buts : UD Almería ()
 Pire différence de buts : AD Alcorcón ()
 Journée de championnat la plus riche en buts :  et  (34 buts).
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  (16 buts)
 Plus grande marge de buts dans une rencontre :  5 buts d'écart
 Málaga CF – UD Ibiza (0-5), le  ().
 FC Cartagena – SD Amorebieta (5-0), le  ().
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 8 buts
 UD Ibiza – AD Alcorcón (6-2), le  ().
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre par un joueur : 3 buts
  Dyego Sousa  (1-0),  (2-0) et  (3-0) pour l'UD Almería contre le CD Mirandés (4-1), le  ().
  Cristhian Stuani  (1-1),  (2-1) et  (3-1) pour le Girona FC contre l'AD Alcorcón (3-1), le  ().
  Juanma  (1-0),  (3-0) et  (4-0) pour le Burgos CF contre le CD Leganés (4-0), le  ().
  Sergio León  (2-0),  (3-1) et  (4-1) pour le Real Valladolid contre la SD Amorebieta (5-1), le  ().

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football de deuxième division
 LaLiga Santander 2021-2022
 Primera División RFEF 2021-2022
 Segunda División RFEF 2021-2022

Lien externe 
  Site officiel

2021-2022
Espagne M2
Football M2
Espagne M2